Аккеркнехт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Аккеркнехт, Эберхард (1883—1968) — германо-швейцарский учёный-ветеринар.
  (1906—1988) — немецкий врач, историк медицины.